Het vrouwentoernooi golf op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats tussen 17 en 20 augustus. Hiermee maakte golf na 112 jaar haar rentree op het olympische programma. Het laatste olympische golftoernooi voor vrouwen vond echter vier jaar eerder plaats. De laatste winnares van een gouden golfmedaille op de Olympische Zomerspelen was de Amerikaanse Margaret Abbott in 1900.

De verschillen waren na drie rondes golf klein, maar toch lukte het de Zuid-Koreaanse Inbee Park om haar voorsprong van twee slagen op de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko in de vierde ronde met verve te verdedigen en zelfs uit te breiden tot een voorsprong van vijf slagen, waarmee zij de eerste olympische golfkampioene in 116 jaar werd. De Chineese Shanshan Feng legde beslag op het brons, ze hield de Amerikaanse Stacy Lewis, de Japanse Harukyo Nomuru en de Zuid-Koreaanse Amy Yang net achter zich, ondanks het feit dat deze drie golfsters een betere slotronde kenden dan Feng.

Format 
De golfsters speelden vier rondes van elk achttien holes. De golfster die de minste hoeveelheid slagen nodig had om deze vier rondes te lopen, was de winnares.

Holelengtes en par

Voor de vier rondes van achttien holes die werden gespeeld, stond het totale par dus op 284 slagen.

Er namen 60 golfsters uit 34 verschillende landen deel.

Afzeggingen 
De onderstaande golfsters zagen af van deelname aan de Olympische Zomerspelen.

Deelneemsters & Resultaten 

Dikgedrukte scores zijn de beste scores in de desbetreffende ronde.

Vrouwentoernooi, individueel